Егерс:

 Егерс, Альфонс Фрицевич (1919—1998) — советский и латвийский футболист и хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Егерс, Сергей (род. 1979) — латышский певец, контратенор.